Hugo Nolthenius (1848-1929), Nederlands componist
Hugo Nolthenius (1892-1979), Nederlands cellist